Топонимы в России:
 Шемышейка — рабочий посёлок, центр Шемышейского района Пензенской области.
 Шемышейка — река в Республике Марий Эл, приток р. Рутка.